Ва́сич () — сербская фамилия. Известные носители:
 Васич, Васо (род. 1990) — швейцарский футболист сербского происхождения.
 Васич, Драгиша (1885—1945) — сербский юрист, писатель и публицист.
 Васич, Милое (1869—1956) — сербский историк и археолог.
 
 Васич, Николай Васильевич (1847—?) — председатель Дмитровской уездной земской управы, член III Государственной думы от Орловской губернии.